Nordnes (Bergen), een wijk en schiereiland in Bergen (Noorwegen)
 MV Nordnes, een Nederlands schip dat op 19 januari 2004 kapseisde met 18 doden ten gevolg
 Henrik Nordnes, een Noorse voetballer
 Nathalia Nordnes, een Noorse popzangeres